Александр Ольшанский:
 Ольшанский, Александр Андреевич (род. 1940) — советский и российский прозаик и публицист, член Союза писателей России.
 Ольшанский, Александр Юрьевич (род. 1946) — советский и российский математик, лауреат премии имени А. И. Мальцева.
 Ольшанский, Александр Яковлевич (род. 1969) — украинский предприниматель и общественный деятель в области информационных технологий.